Spring Awakening – musical del 2006 di Steven Sater e Duncan Sheik
 Il fiume racconta (Spring Awakening) – film per la televisione del 1994 diretto da Jack Gold
 Spring Awakening Music Festival – festival musicale che si tiene con cadenza annuale a Chicago